Гуа — многозначный термин. Может означать:

 Гуа () — особый графический символ китайского языка.
 Гуа ( или ) — затапливаемая асфальтированная дорога на побережье Франции.